Landkreis Stollberg, een district in de Duitse deelstaat Saksen
Stollberg/Erzgeb., een plaats in de Duitse deelstaat Saksen 
Stollberg (Noord-Friesland), een heuvel in de Duitse Kreis Noord-Friesland